Puławy – miasto powiatowe w województwie lubelskim
 Puławy – wieś w województwie podkarpackim, powiecie krośnieńskim, gminie Rymanów
 Puławy – część wsi Leszcze w województwie wielkopolskim, powiecie kolskim, gminie Kłodawa
 Puławy – wieś w województwie zachodniopomorskim, powiecie koszalińskim, gminie Polanów
 Puławy – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie puławskim
 Puławy – stacja kolejowa w Puławach, w województwie lubelskim

Zobacz też 
 Dekanat Puławy